Le terme Route 113 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 113 en Allemagne
 Route 113 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 113 au Québec, Canada
  dans certains départements, en France
  dans certains pays